Die 1. Amateurliga Bayern 1971/72 war die 22. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Diese Liga war damals die höchste Spielklasse des Bayerischen Fußballverbandes und im damaligen deutschen Fußball-Ligensystem drittklassig. Zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen stellte sie von 1963 bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Süd und von 1974 bis 1978 den Unterbau zur 2. Fußball-Bundesliga Süd dar.

Saisonabschluss 
FC Wacker München wurde Bayerischer Amateurmeister und stieg in die Regionalliga Süd auf. Der MTV 1881 Ingolstadt nahm als Bayern-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1972 teil und scheiterte dort im Viertelfinale am TSV Marl-Hüls (Westfalen).

Der FC Kronach, der 1. FC Haßfurt und die SpVgg Helios München mussten in die Landesliga absteigen. Aus den Landesligen kamen zur Saison 1972/73 der 1. FC Bayreuth, der ASV Herzogenaurach und der BSC Sendling als Aufsteiger sowie als Absteiger aus der Regionalliga der ESV Ingolstadt.

Ergebnis-Kreuztabelle

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 
 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1971/72 bei f-archiv.de
 Abschlusstabelle Amateurliga Bayern 1971/72 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Amateurliga Bayern 1971/72 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1971/72
1971